Марк Райт:
 Райт, Марк (род. 1963) — английский футболист, защитник.
 Райт, Марк (1890—1975) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.